Slaget på Grønttorvet kan referere til flere begivenheder i 1918:

Slaget på Grønttorvet (29. januar 1918) – politiet splitter en syndikalistisk demonstration
Slaget på Grønttorvet (13. november 1918) – voldsomme kampe mellem politi og demonstranter